Naranjito je lahko:

 Naranjito, Ekvador, mesto v Ekvadorju
 Naranjito, Portoriko, občina Portorika
 Naranjito (maskota), maskota Svetovnega prvenstva v nogometu 1982